Müllnern bezeichnet:
 : Ortsteil von Finkenstein in der KG Gödersdorf
 : Ortsteil von Sittersdorf